Quatre Interstate highways ont pour nom Interstate 270.
 Interstate 270, au Colorado 
 Interstate 270, au Maryland
 Interstate 270, au Missouri et en Illinois
 Interstate 270, en Ohio

Voir aussi